Ел Пахаро има више значења:

 Ел Пахаро (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пахаро (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахаро, Ранчо Бланко (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахаро, Ел Верхел (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахаро (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахаро (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахаро (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пахаро (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пахаро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пахаро (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пахаро (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пахаро (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пахаро (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пахаро (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику